Plana je lahko:
 Plana, Kraljevo (Srbija)
 Plana, Paraćin (Srbija)
 Plana, Sjenica (Srbija)
 Plana, Bosna in Hercegovina
 Plana, Črna gora
 Plana (gora/planina) v Bolgariji